Бенфа́тто () — итальянская фамилия. Известные носители:

 Бенфатто, Аттилио (1943—2017) — итальянский шоссейный и трековый велогонщик.
 Бенфатто, Марко (род. 1988) — итальянский шоссейный велогонщик.